Santa Lucia del Gonfalone – diaconia
 Chiesa di Santa Lucia del Gonfalone – chiesa di Roma